Българската певица Деси е действащ изпълнител от 1996 до 2002 г. През 2005 г. се завръща на сцената за една година и записва последният си албум, след което окончателно прекратява музикалната си кариера. През годините работи с четири музикални компании „Ка мюзик“, „Милена рекърдс“, „Ара Аудио-видео“ и „Съни Мюзик“. В дискографията си има издадени 6 студийни албума, един от които е дуетен с Тони Стораро и 25 видеоклипа.

Албуми

Студийни албуми

Самостоятелни песни 
 А бре, воденичаре (2000)
 Мите, море, Мите (2001)
 Жена без име (2002)
 Винаги двама (дует с Тони Стораро) (2003)

Видеоклипове

Източници

Външни препратки 
 Дискография на Деси в Discogs

Портал:Музика/Тематични статии
Дискографии на български изпълнители
Дискографии на български попфолк изпълнители